El nombre Robert Blum puede referirse a:

Robert Blum, político alemán del siglo XIX.

Robert Frederick Blum, artista norteamericano.